«Ордабасы́» () — казахстанский профессиональный футбольный клуб из города Шымкент.

Еврокубки

Достижения 
Чемпионат Казахстана

 Бронзовый призёр: 2017, 2019

Кубок Казахстана

 Обладатель Кубка Казахстана (2): 2011, 2022
 Финалист Кубка Казахстана: 2007

Суперкубок Казахстана

 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2012
 Финалист Суперкубка Казахстана: 2023

История переименований 

Ордабасы — священное, сакральное для казахов место (земля) — местность на левобережье долины реки Бадам близ города Туркестана, где в 1726 году во время Казахско-джунгарской войны состоялось собрание представителей казахских жузов, которые приняли решение об организации народного ополчения.

Таблица выступлений

Клубные цвета

Основной состав 
По состоянию на 20 марта 2023 года

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Вторая команда 
Вторая команда клуба — участница турниров в первой (в 2003—2007 годах), второй (с 2016 года) лигах (названия: «Аксу-Кент» в 2003 году, «Ордабасы-2» — в 2004—2007, «Ордабасы-М»/«Ордабасы U-21» — с 2016).

Примечания

Ссылки 
 
 ФК «Ордабасы» на сайте Vesti.kz
 ФК «Ордабасы» на сайте Footballfacts.ru

ФК «Ордабасы»
Спортивные клубы Шымкента